Междуречка — деревня в Саянском районе Красноярского края. Входит в состав Гладковского сельсовета.

История 
В 1926 году она состояла из 44 хозяйств, основное население — русские. В составе Нагорновского сельсовета Агинского района Канского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Саянского района